Виталий Георгиевич Коржев (28 октября 1934 — 27 июня 1996) — советский литературный критик, зав. отделом критики журнала «Сибирские огни».

Биография 
Родился в 1934 году в селе Петропавловском Павинского района Костромской области, из крестьян.

Окончив школу с золотой медалью, в 1950-х годах поступил на филологический факультет МГУ.

По окончании вуза по распределению был направлен в Сибирь — преподавал латынь и зарубежную литературу в вузах Барнаула и Новосибирска.

С 1960 года работал в Новосибирске в журнале «Сибирские огни», где впоследствии заведовал отделом критики.

Член Союза писателей СССР.

Умер в 1996 году в Новосибирске.

Труды 
Несколько десятилетий своей творческой деятельности он оставался, по сути, единственным серьёзным критиком поэзии в Сибири, пишущим именно о сибирских поэтах.
Печатался с 1958 года, автор статей, обзоров, рецензий в журнале «Сибирские огни», газетах «Советская Сибирь», «Вечерний Новосибирск», «Советский воин», «Алтайская правда».

Один из авторов фундаментального академического труда «Очерки русской литературы Сибири» (Новосибирск: Наука, 1982).

Автор предисловий к книгам стихов Ивана Ветлугина (1967), сборнику «Поэты 20—30-х годов» (1965).

Автор литературно-критических книг вышедших в Новосибирске в Западно-Сибирском книжном издательстве:
 На поэтических орбитах, 1969. — 135 с.
 Иосиф Уткин, 1971. — 59 с.
 Эстафета, 1975. — 159 с.
 Николай Перевалов, 1978. — 64 с.
 Казимир Лисовский, 1980. — 66 с.
 Родина и долг: Книга о поэтах, 1982. — 192 с.
 Под высоким накалом эпохи: статьи о поэтах-сибиряках, 1984. — 240 с.
 Леонид Решетников, 1987. — 88 с.

Примечания

Источники 
 Главный «смотритель» сибирской поэзии. // Лица сибирской литературы: очерки и эссе о писателях Сибири / А. В. Горшенин. — Новосибирск: НПО СП России, 2006. — 360 с.
 Коржев Виталий Георгиевич // Русские писатели Сибири XX века: Материалы к словарю: Биобиблиографические сведения / Н. Н. Яновский; авт. предисл. Ю. М. Мостков, В. Трушкин, 1997. — 192 с.
 Коржев Виталий Георгиевич // Библиотека имени… / сост. Л. А. Бойко; ред. Г. П. Рыбина. — Новосибирск: Издательство НГОНБ, 2016. — 53 с. — стр. 28
 Коржев Виталий Георгиевич // Новосибирск: Энциклопедия / гл. ред. В. А. Ламин, 2003. — 1072 с.
 Коржев Виталий Георгиевич // Литературная карта Новосибирска
 Коржев Виталий Георгиевич // Библиотека сибирского краеведения

Персоналии:Новосибирск
Выпускники филологического факультета МГУ
Члены Союза писателей СССР
Литературоведы СССР
Журналисты Новосибирска